Wyck steht für:

 Wyck (Maastricht), Stadtteil von Maastricht
 Wyck-Insel, Insel vor der Danco-Küste, Grahamland, Antarktika

Wyck ist der Familienname folgender Personen:
 Johann von der Wyck († 1534), Bremer Ratssyndikus
 Thomas Wyck (um 1616–1677), niederländischer Maler

Siehe auch:
 Van Wyck
 Wick
 Wijck
 Wyk (Begriffsklärung)